Ptolemeu al XIV-lea Philopator (în ; c. 59 – 44 î.Hr.) a fost un faraon al Regatului Ptolemaic al Egiptului, care a domnit din 47 î.Hr. până la moartea sa în 44 î.Hr.

Biografie 
După moartea fratelui său mai mare, Ptolemeu al XIII-lea al Egiptului, la 13 ianuarie 47 î.Hr., și conform voinței sale, el a fost proclamat Faraon și co-conducător de către sora lor mai mare și Faraon rămas, Cleopatra VII a Egiptului .   Avea aproximativ 12 ani când a urcat pe tron.  El și sora lui mai mare, Cleopatra, deși erau căsătoriți, Cleopatra a continuat să să-l iubească pe dictatorul roman Iulius Cezar . Se consideră că Ptolemeu a domnit doar cu numele, ca o concesie tradiției egiptene, Cleopatra păstrând autoritatea reală. 

Pe 15 martie 44 î.Hr., Cezar a fost ucis la Roma de un grup de conspiratori ai căror membri cei mai importanți au fost Brutus și Cassius . Ptolemeu nu a mai trăit mult de atunci. O inscripție îl menționa pe Ptolemeu al XIV ca fiind în viață pe data de 26 iulie 44 î.Hr.  S-a presupus, dar rămâne incert că Cleopatra și-ar fi otrăvit fratele cu aconit, pentru a-l înlocui cu nepotul său Ptolemeu XV Cezar, fiul ei pe care îl alea cu Iulius Cezar. Ptolemeu al XV a fost proclamat co-conducător la 2 septembrie 44 î.Hr, Cleopatra intenționând să-l sprijine ca succesor al tatălui său.

Note

Legături externe
 Ptolemeu XIV Theos Philopator II intrare în cartea istorică de Mahlon H. Smith

Nașteri în secolul I î.Hr.
Decese în 44 î.Hr.
Faraoni din secolul I î.Hr
Monarhi copii
Soți ai Cleopatrei
Dinastia Ptolemeică